Флаг муниципального района Камы́шлинский Самарской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 октября 2002 года как флаг муниципального образования «Камышлинский район» (после муниципальной реформы — муниципальный район Камышлинский) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1127.

Описание флага 
«Флаг муниципального образования „Камышлинский район“ представляет собой белое прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее фигуры из герба района: два зелёных камыша у древка полотнища и чёрного, с жёлтой гривой и копытами, бегущего коня, смещённого к свободному краю».

Обоснование символики 
Камышлинский район ведёт свою историю с 1991 года, отделившись от Клявлинского района на северо-востоке Самарской области. Деревня Камышла, основанная в 1885 году (ныне — районный центр село Камышла), получила своё название за обильные заросли камыша в окрестностях, что показано во флаге современного района зелёными камышами.

Главной фигурой флага муниципального образования «Камышлинский район» является бегущий чёрный конь.

Конь, являясь многозначным символом и обладающий даром проводника, в данном контексте аллегорически символизирует преодоление препятствий, связанное с развитием в районе всех основных сфер экономики, и, в частности, агропромышленного комплекса.

Чёрный цвет символизирует благоразумие, мудрость, свободу, покой.

Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.

Зелёный цвет дополняет символику флага, символизируя красивую природу района.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, благородства, откровенности и невинности.

Примечания 

Флаги с изображением камыша
Флаги с изображением лошади